Грундтвиг — фамилия. Известные носители:
 Грундтвиг, Николай Фредерик Северин (1783—1872) — датский священник, писатель и философ, отец С.Грундтвига
 Грундтвиг, Свен (1824—1883) — датский этнограф и историк литературы.